Rubén Xaus

X